Чендек может означать:
 Чендек (река) — река в Республике Алтай
 Чендек (село) — село в Республике Алтай
 Чендек (озеро) — озеро в Республике Алтай